Ба́рис ( — (египетское) судно, лодка, барка,   — корабль) — небольшое деревянное плоскодонное широкое речное судно, разновидность шаланды (баржи). Использовалось для перевозки грузов (сельскохозяйственных товаров или камней), главным образом на Ниле в Древнем Египте. Описано Геродотом около 450 года до н. э. Упоминается Диодором Сицилийским.

Этимология 
Барис — греческое слово египетского происхождения. Заимствовано из египетского языка. Вошло в греческий язык в послегомеровский период. Русское «барка» заимствовано через  из средневекового , которое восходит к латинскому , которое заимствовано из греческого языка.

«Ship 17» 

Существование типа судна, описанного Геродотом, историки подвергали сомнению. В 2003 году древнее судно «Ship 17» было обнаружено французским подводным археологом  (Franck Goddio) и его командой под водой на глубине 7—8 метров в заливе Абу-Кир в 6 километрах от берега в районе Александрии. Археологические работы велись . Своеобразная конструкция судна позволяет предположить, что это тип судна, описанный Геродотом.

Древнее судно «Ship 17» — первое из 63 судов, обнаруженных в затонувшем городе Тонис-Гераклион. Судно относится к Позднему периоду (722—332 до н. э.) и имеет 28 метров длины. Годьо и его команда обнаружили в порту Гераклиона самое большое кладбище античных судов за всю историю археологии. Среди них — флотилия из 12 однотипных судов, которые построены в VI—II вв. до н. э. из древесины акации нильской. Их длина от носа до кормы составляет 26 метров. Несмотря на плоский и узкий корпус, они обладают хорошими мореходными качествами для плавания в прибрежных морских водах благодаря рулю с мощной лопастью, парусной мачте и острому килю. Детальный анализ конструкции грузового судна «Ship 17» выполнил научный сотрудник Центра египтологических исследований (ЦЕИ) РАН Александр Александрович Белов и пришёл к выводу, что судно «Ship 17» представляет собой судно «барис», описанное Геродотом. Остов судна построен из брусьев и напомнинает дом, сложенный из деревянных кирпичей, через отверстие в киле проходит толстый руль.

См. также 
 Бар (единица измерения)
 Баржа
 Барк
 Барка
 Баркас
 Египетский торговый корабль
 Лодка
 Судоходство в Древнем Египте

Примечания 

Типы парусных судов
Затонувшие корабли
Речные суда
Культура Древнего Египта
Экономика Древнего Египта
Плоскодонные суда